Сме́дерево () — городское поселение в Сербии, входит в Подунайский округ.

Население городского поселения составляет 109 007 человек (2007 год), плотность населения составляет 225 чел./км². Занимаемая площадь — 484 км², из них 78,8 % используется в промышленных целях.

Административный центр городского поселения — город Смедерево. Городское поселение Смедерево состоит из 28 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 17,3 км².

Статистика населения

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Сербии